De CAF Champions League 2008 is de twaalfde editie van de Afrikaanse versie van de UEFA Champions League. Er werd gespeeld van 18 juli tot 16 november 2008. Het Egyptische Al-Ahly wist het toernooi voor de zesde keer te winnen, een record.

Programma en uitslagen

Voorronde 
 De heenduels worden op 15-16 en 17 februari 2008 gespeeld
 De returns worden gespeeld op 1 en 2 maart 2008

|}
 opmerking: * Op 10 februari 2008, maakte de CAF Bekend dat de clubs uit Centraal-Afrikaanse republiek, Chad, Kenia, Rwanda en Sierra Leone waren uitgesloten voor deze competitie omdat ze hun financiën niet op orde hadden.

Laatste 32 
 De heenduels werden op 21-23 maart 2008 gespeeld
 De returns worden op 4-6 april 2008 gespeeld

|}
 Footnote: *op 16 maart maakte de CAF bekend dat Al-Tahrir uit Eritrea zich terugtrok vanwege interne probelemen.

Laatste 16 
 De heenduels worden van 25 april tot en met 27 april 2008 gespeeld.
 De returns worden van 9 mei tot en met 11 mei 2008 gespeeld.

|}

 opmerking: Verliezers naar CAF Confederation Cup 2008

Groepsfase

Groep A

Groep B

Halve finale 
De heenduels worden gespeeld op 5 oktober en de returns worden gespeeld tussen 18 oktober.

|}

Finale 

|}

Externe links 
 Resultaten bij RSSSF
 Officiële website

Referenties 

CAF Champions League
CAF Champions League